Lokalitätsprinzip steht:

 in der Physik für einen Ausschluss von Fernwirkungen, siehe Lokalität (Physik)
 in der Computertechnik die Zugriffswahrscheinlichkeit auf eine Speicherzelle, siehe Lokalitätseigenschaft
 im Versorgungsrecht ein Grundsatz über soziale Sicherheit bei Migration, siehe Regionalprinzip